Горења Вас може бити:

 Горења Вас (Горења Вас - Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас - Пољане, Република Словенија
 Горења Вас (Иванчна Горица), насељено мјесто у општини Иванчна Горица, Република Словенија
 Горења Вас (Канал об Сочи), насељено мјесто у општини Канал об Сочи, Република Словенија
 Горења Вас (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија
 Горења Вас (Загорје об Сави), насељено мјесто у општини Загорје об Сави, Република Словенија
 Горења Вас - Ретече, насељено мјесто у општини Шкофја Лока, Република Словенија
 Горења Вас при Лесковцу, насељено мјесто у општини Кршко, Република Словенија
 Горења Вас при Мирни, насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија
 Горења Вас при Мокроногу, насељено мјесто у општини Мокроног-Требелно, Република Словенија
 Горења Вас при Полици, насељено мјесто у општини Гросупље, Република Словенија
 Горења Вас при Шмарјети, насељено мјесто у општини Шмарјешке Топлице, Република Словенија
 Горења Вас при Чатежу, насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија